Pusynes Miskas kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Pušynės Miškas, skog, 
 Pušynes Miškas, skog, 

Robotskapade Litauenförgreningar